Unter der Sonne bezeichnet:

 Unter der Sonne (Album), Album des Rappers Chakuza (2008)
 Unter der Sonne (Erzählungen), Erzählungen von Daniel Kehlmann (1998)
 Unter der Sonne (2007), deutscher Spielfilm von Baran bo Odar

Siehe auch:
 Das Böse unter der Sonne
 Unter der Sonne der Toskana
 Unter der Sonne Kaliforniens